Österrike har deltagit i alla de moderna olympiska spelen, förutom de olympiska spelen 1920 där landet inte blev inbjudet på grund av att de varit angripare under första världskriget. Österrike har varit värdnation för spelen vid två tillfällen, båda i Innsbruck: olympiska vinterspelen 1964 och olympiska vinterspelen 1976. 

De österrikiska idrottarna har vunnit totalt 87 medaljer i sommarspelen och ytterligare 218 i vinterspelen. Österrike är det land som har vunnit flest medaljer i alpin skidåkning.

Den nationella olympiska kommittén i Österrike är Österrikes olympiska kommitté. Den grundades 1908 och erkändes av Internationella olympiska kommittén 1912.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vintersport

Källor 

Österrike i olympiska spelen